Das Wort Wühlmaus bezeichnet:

 ein Tier verschiedener Arten von Wühlmäusen.
 im Speziellen oft die Ostschermaus.
 ein Mitglied des Berliner Kabaretts Die Wühlmäuse.
 ein Synonym für Kartoffelroder, siehe Wühlmaus GmbH, bzw. WM Kartoffeltechnik.